Ким Фордж (; ) — австралийская кёрлингистка, спортивный функционер.

В составе женской сборной Австралии участник девяти  (лучший результат — четвёртое место в  и ). Десятикратная . В составе смешанной сборной Австралии участник четырёх  (лучший результат — двадцать второе место в ). Четырёхкратная . В составе смешанной парной сборной Австралии участник четырёх  (лучший результат — пятое место в ). Четырёхкратная .

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Работает в Федерации кёрлинга Австралии (), с 2012 — президент Федерации. В 2016 была кооптирована в Комитет спортсменов Всемирной федерации кёрлинга. В 2020 была направлена Национальным олимпийским комитетом Австралии в Международный олимпийский комитет для участия в работе по организации и менеджменту спортивной деятельности.

Достижения 
 : золото (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2017).
 : золото (2015, 2016, 2017, 2019), серебро (2018).
 : золото (2009, 2010, 2011, 2014), серебро (2008, 2015, 2017), бронза (2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Родилась и выросла в Канаде, в провинции Альберта, там же начала играть в кёрлинг. В начале 2000-х приехала в Австралию по программе взаимообмена учителями школ и преподавателями вузов и через некоторое время решила остаться жить в Австралии насовсем. Вышла замуж, муж — австралийский фермер Род Фордж ().

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Австралии по кёрлингу
Спортивные функционеры Австралии